Карастоянов може да се отнася за:

 Анастас Карастоянов, български фотограф и художник
 Асен Карастоянов, български композитор
 Божидар Карастоянов, български фотограф и художник
 Бончо Карастоянов, български фотограф и кинооператор
 Димитър Карастоянов, български фотограф
 Иван Карастоянов, български фотограф
 Никола Карастоянов, български печатар, основоположник на книгопечатането в България
 Стефан Карастоянов, български географ
 Христо Карастоянов, български писател

Български фамилни имена